Il doppio del torneo di tennis Genoa Open Challenger 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Gianluca Naso e Walter Trusendi che hanno battuto in finale Stefano Galvani e Domenico Vicini 6-2, 7-62.

Teste di serie 

 Frederico Gil /  Mariano Hood (semifinali)
 Alessandro Motti /  Lamine Ouahab (primo turno)

 Alessandro Da Col /  Paolo Lorenzi (primo turno)
 Thierry Ascione /  Édouard Roger-Vasselin (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Genoa Open Challenger 2008